Бейсама () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Урола-Коста. Занимает площадь 16,55 км². Население — 183 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

История 
Город основан в 1564 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Beizama 
 Beizama en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа